Faraulap kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Faraulep Atoll, atoll, Yap, Faraulep Municipality, 
 Faraulep Municipality, kommun, Yap, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar